Ры́бников — русская фамилия, произошедшая от названия профессии — рыбник.

Известные носители 
 
 
 Рыбников, Константин Алексеевич (1913—2004) — учёный в области математики и истории науки, заслуженный деятель науки РСФСР.
 
 Рыбников, Павел Николаевич (1831—1885) — этнограф, собиратель русского эпоса и былин.
 Рыбников, Сергей Викторович (1978—2014) — российский лётчик-испытатель 1 класса.
 

 Рыбникова, Мария Александровна (1885—1942) — советский педагог и литературовед.

См. также 
 Рыбников переулок

Примечания